Виктор Кунин:
 Кунин, Виктор Владимирович (род. 1932) — советский и израильский филолог-пушкинист, книговед, синолог и библиограф, редактор.
 Кунин, Виктор Самуилович — российский учёный в области электротехники.